Tsakhkadzor (armênio: Ծաղկա‎ձոր, também chamado de Tsaghkadzor) é uma cidade e um popular resort e spa na Armênia, localizada ao norte de Hrazdan, na província (marz) de Kotayk.

Tsakhkadzor significa vale das flores em armênio. É assim conhecido por causa da Dereçiçek, um tipo de flor turca. A cidade está localizada a 50 km ao norte de Erevan, ao sudeste da encosta das montanhas Teghenis, 1750 metros acima do nível do mar, rodeado por prados alpinos.

Referências 

Cidades da Arménia